Johnny Green peut faire référence à :
 John M. "Johnny" Green (1933-), ancien joueur de basket-ball américain ;
 Johnny Green (1908-1989), compositeur, arrangeur et chef d'orchestre, notamment au cinéma, également américain.
 Johnny Green, acteur
 John Green (auteur) (né en 1977), écrivain américain